Winterland kan avse:

Musik 
Winterland (musikalbum av Sarah Dawn Finer) – ett musikalbum från 2010 av den svenska artisten Sarah Dawn Finer
Winterland (musikalbum av Jimi Hendrix) – ett postumt utgivet album från 2011 av den amerikanska artisten Jimi Hendrix

Litteratur 
Winterland (bok) – en bok av Åke Edwardson

Geografi
 Winterland, Newfoundland och Labrador – en ort i Kanada
 Winterland Ballroom – en ishockey- och konsertarena, vanligtvis endast benämnd Winterland i San Francisco